Efiques — um povo da Nigéria
 língua efique — língua dos efiques
 Mitologia efique — mitos dos efiques